L'attentat de Damas peut renvoyer à :
 les attentats du 23 décembre 2011 ;
 l'attentat du 10 mai 2012 ;
 l'attentat du 18 juillet 2012 ;
 l'attentat du 31 février 2013 ;
 l'attentat du 21 mars 2013 ;
 l'attentat du 11 mars 2017 ;
 l'attentat du 15 mars 2017.
 l'attentat de Damas du 20 octobre 2021